Pálfi oder Palfi ist der Familienname folgender Personen:

 György Pálfi (* 1974), ungarischer Filmregisseur
 István Pálfi (1966–2006), ungarischer Politiker
 Lotte Palfi-Andor (1903–1991), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Marion Palfi (1907–1978), deutsch-amerikanische Fotografin und Schauspielerin
 Mózes Zoltán Pálfi (1943–2011), rumänischer Politiker
 Theresa Palfi (* 1987), deutsch-österreichische Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Pálfy
 Palffy